Estévez  es un apellido patronímico de origen gallego.

 Abilio Estévez, escritor cubano, nacionalizado español.
 Antonio Estévez, (1916 -1988)  compositor venezolano.
 Antonio Esteves Vicente (1569-1652), sacerdote, escritor y trinitario portugués.
 Emilio Estévez, actor, director y guionista estadounidense.
 Felipe Estévez, militar venezolano.
 Fernando Estévez de Salas, (1788 - 1854)  escultor, pintor español, máximo representante del Arte Neoclásico en Canarias.
 Francisco José Estévez García, un cineasta español.
 Guillermo Estévez Boero (1930 - 2000) dirigente estudiantil reformista, abogado, político y parlamentario socialista argentino.
 Horacio Estévez (1940 -1996)  atleta venezolano.
 Inés Estévez, actriz argentina casada con el actor Fabián Vena.
 Jackeline Estévez Rodríguez, cantante dominicana.
 Jaime Estévez, político chileno.
 Joaquín Madolell Estévez, espía español.
 Jorge Arturo Agustín Medina Estévez, Cardenal de la Iglesia católica y arzobispo chileno.  Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
 José Estévez Carrera,  abogado y político  español,  diputado. 
 Leonardo Estévez, es un barítono argentino de destacada trayectoria internacional.
 Maximiliano Estévez, futbolista argentino.
 Maximiliano Estévez, tenista argentino.
 Raúl Enrique Estévez,  futbolista argentino.
 Reyes Estévez López atleta español especialista en pruebas de mediofondo.
 Roberto Néstor Estévez,  oficial del Ejército Argentino, fallecido a los 25 años, en la Batalla de Pradera del Ganso durante la Guerra de Malvinas. 
 Sumito Estévez Singh, chef, escritor, empresario, educador y personalidad televisiva venezolana. 
 Xavier Estévez Montoto, actor español.